Казигу́ртський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Казигурт.

Утворений 1928 року як Ленінський з центром у селі Турбат. Пізніше центр було перенесено до села Шарапхана, з 1931 року адміністративним центром району стало село Казигурт. 4 травня 1993 року отримав сучасну назву.

Населення — 100581 особа (2009; 87875 в 1999).

Склад 
До складу району входять 13 сільських округів:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Туркестанської області